badia (Catopuma badia) – ssak łożyskowy z rodziny kotowatych
 Badia – miejscowość we Włoszech
 Badia – opactwo benedyktyńskie we Florencji

Zobacz też